Ольшава (приток Моравы)
 Ольшава (приток Горнада)